Boule de suif (film) - Frans film uit 1945
 Boule de suif (novelle) - Novelle van Guy de Maupassant 
 The Greater Good, ook wel The Greater Good or The Passion of Boule de Suif - opera van Stephen Hartke